В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Chicago 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш-Піт 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (2-ге коло)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Ameritech Cup